Station Delden (stationcode: DDN), een treinstation in Delden, Overijssel
 Dayton Daily News, een dagelijkse krant in Dayton, Ohio
 Defense Data Network, een afzonderlijke instantie van het ARPANET dat door het Amerikaanse ministerie van Defensie van 1983-1995 werd gebruikt
 Dehradun (treinstation) (stationcode: DDN), een treintation in de Indiase staat Uttarakhand
 Daydream Nation, een muziekalbum van Sonic Youth
 Dustin's Daily News, een Ierse komische televisieshow
 Digital Distribution Netherlands, een Nederlandse muziekdistributeur
 DataDirect Networks, een aanbieder van schaalbare gegevensopslagsystemen

Zie ook 
DNN